Mueang Ranong (în ) este un district (Amphoe) din provincia Ranong, Thailanda, cu o populație de 90.569 de locuitori și o suprafață de 713,7 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 9 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 39 de sate (muban).

|| 
|}

Amphoe în provincia Ranong